Regions.ru («Новости Федерации», «Россия. Регионы») — российское интернет-издание, основанное в 1999 году Модестом Колеровым и Владимиром Ругой. Публикует информацию общественно-политической тематики о жизни российских регионов.

Награды 
 Диплом Союза журналистов Москвы за освещение деятельности Совета Федерации России;
 Диплом Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям за реализацию проекта «Прямой диалог»;
 Диплом Администрации и Правительства Чеченской Республики за объективность в освещении деятельности руководства ЧР.
 Диплом Совета Федерации ФС РФ за вклад в популяризацию идей парламентаризма, а также за освещение законодательной деятельности Совета Федерации.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Regions.ru

Сайты, появившиеся в 1999 году
Сайты России
Новостные сайты
Региональные сайты
Интернет-СМИ России